Dér Tamás (1966) politikus
 Dér Tamás (1971) filmproducer